Dupontia bezeichnet 

eine Grasgattung, siehe Tundragräser
eine Schneckengattung, siehe Dupontia (Schneckengattung)